Le prénom Robert a été porté par trois comtes de Hesbaye ;

 Robert Ier de Hesbaye
 Robert II de Hesbaye
 Robert III de Hesbaye

Le fils de Robert III, Robert le Fort portait le même prénom.